Sherfedin bezeichnet:
 Sherfedin (Religion), Bezeichnung der jesidischen Religion durch die Jesiden
 Scheich Scharaf ad-Din, heilige Person im Glauben der Jesiden
 Scharaf ad-Din, Ort und Pilgerstätte der Jesiden im Irak